Savio Nsereko (Kampala, 27 de julho de 1989) é um futebolista ugandês, naturalizado alemão, que já atuou por diversos clubes, como 1860 München, Brescia. Atualmente, joga no FK Atyrau.

Ligações Externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do Brescia Calcio
Futebolistas do West Ham United F.C.
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas do TSV 1860 München
Futebolistas da Società Sportiva Juve Stabia
Futebolistas do SpVgg Unterhaching
Futebolistas do PFK Beroe
Alemães de ascendência ugandesa